

Wydarzenia 

 6 czerwca – Karol II Łysy został koronowany w Orleanie na króla zachodnich Franków. 

848